Городище — село в Варненском районе Челябинской области. Входит в состав Краснооктябрьского сельского поселения..

История 
В 1905 в черте Николаевского станичного юрта произведен отвод земли переселенцам из поселения Городищенского Оренбургской губернии.  Заселение началось в 1901.

География 
Расположено в юго-западной части района, вблизи границы с Республикой Казахстан, на берегу реки Арчаглы-Аят. 

У южной окраины проходит ЮУЖД. Расстояние до районного центра села Варна 48 км.

Население 

(в 1926 — 633, в 1939 — 390, в 1970 — 612, в 1983 — 428, в 1995 — 443)

Улицы 
Лесная улица
Центральная улица
Школьная улица

Инфраструктура 
 ООО «Заозерное»,
 ФАП,
 школа,
 библиотека,

Достопримечательности 
В 1 км к западу от Городища расположен археологический памятник — курган с «усами» «Городищенское-9».

Примечания 

Населённые пункты Варненского района